Себастьян Мора Ведри (); () — испанский профессиональный трековый и шоссейный велогонщик, выступающий с 2020 года за команду мирового тура «».Чемпион мира по велоспорту на треке в дисциплине скрэтч (2016). Призёр чемпионатов мира, победитель и призёр этапов Кубка мира, четырёхкратный чемпион Европы, восьмикратный чемпион Испании. Участник Олимпийских игр 2012 года (6-е место, трек, командная гонка преследования).

Карьера

Достижения

Трек 

 2005
 2-й Чемпионат Испании — Скрэтч (юниоры)
 2010
 1-й  Чемпион Европы — Мэдисон 
 1-й  Чемпион Европы — Скрэтч 
 2011
 2-й Чемпионат Испании — Индивидуальная гонка преследования
 2-й Чемпионат Испании — Скрэтч
 2012
 2-й Чемпионат Испании — Индивидуальная гонка преследования
 3-й Чемпионат Испании — Мэдисон
 5-й Чемпионат мира — Командная гонка преследования
 5-й Чемпионат мира — Мэдисон
 6-й Летние Олимпийские игры — Командная гонка преследования
 2013
 1-й  Чемпион Испании — Индивидуальная гонка преследования
 2-й Чемпионат Испании — Мэдисон
 3-й Чемпионат Испании — Скрэтч
 3-й Кубок мира по трековым велогонкам 2013-2014 — Индивидуальная гонка преследования, Манчестер
 4-й Чемпионат мира — Командная гонка преследования
 8-й Чемпионат мира — Индивидуальная гонка преследования
 2014
 1-й  Чемпион Испании — Индивидуальная гонка преследования
 1-й  Чемпион Испании — Мэдисон
 2-й Чемпионат Испании — Гонка по очкам
 3-й Чемпионат Испании — Скрэтч
 5-й Чемпионат мира — Командная гонка преследования
 9-й Чемпионат мира — Индивидуальная гонка преследования
 2015
 1-й  Чемпион Европы — Мэдисон
 1-й  Чемпион Европы — Скрэтч
 1-й  Чемпион Испании — Индивидуальная гонка преследования
 1-й  Чемпион Испании — Мэдисон
 2-й Чемпионат Испании — Гонка по очкам
 2016
 1-й  Чемпион мира — Скрэтч
 1-й  Чемпион Европы — Мэдисон
 1-й  Чемпион Испании — Гонка по очкам
 1-й Кубок мира по трековым велогонкам 2016-2017 — Мэдисон, Глазго
 1-й Шесть дней Роттердама
 2-й Чемпионат Испании — Скрэтч
 2-й Чемпионат Испании — Мэдисон
 3-й  Чемпионат мира — Мэдисон
 3-й Чемпионат Испании — Командная гонка преследования
 2017
 2-й Чемпионат Испании — Командная гонка преследования
 7-й Чемпионат мира — Мэдисон
 2018
 1-й  Чемпион Испании — Индивидуальная гонка преследования
 1-й  Чемпион Испании — Мэдисон
 1-й Шесть дней Пальма-де-Мальорка
 2-й  Чемпионат мира — Мэдисон
 3-й Чемпионат Испании — Командная гонка преследования
 3-й Кубок мира по трековым велогонкам 2018-2019 — Мэдисон, Лондон
 2019
 1-й  Чемпион Европы — Скрэтч
 2-й  Чемпионат мира — Гонка по очкам
 2-й Кубок мира по трековым велогонкам 2019-2020 — Гонка по очкам, Минск
 2-й Кубок мира по трековым велогонкам 2019-2020 — Скрэтч, Минск
 3-й Кубок мира по трековым велогонкам 2019-2020 — Мэдисон, Минск
 5-й Чемпионат мира — Мэдисон

Шоссе 

 2013
 3-й Grand Prix Macario
 3-й Mémorial Pascual Momparler
 2014
 1-й — Этап 5 Тур Таиланда
 2015
 1-й Trofeu Joan Escolà
 1-й — Этап 4 Вуэльта провинции Валенсия
 2-й Ronda al Maestrazgo
 3-й Gran Premio San Lorenzo
 2018
 1-й Prueba Loinaz
 1-й Gran Premio San Lorenzo
 1-й — Этап 3 (КГ) Вуэльта провинции Валенсия
 2-й Вуэльта Сеговии — Генеральная классификация
 1-й — Этап 2
 2-й Gran Premio Primavera de Ontur

Примечания

Ссылки 
  Мора, Себастьян на FirstCycling
 Мора, Себастьян Профиль на сайте 
 
 
 
 
 
 
 Официальный сайт Мора, Себастьян 
 
 
 
 

Велогонщики Испании
Велогонщики на летних Олимпийских играх 2012 года
Чемпионы мира по трековым велогонкам